Volkerding heißen:
 Volkerding (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Patrick Volkerding (* 1966), US-Amerikaner, Gründer von Slackware-Linux